Fraunberg – gmina w Niemczech, w Bawarii, w powiecie Erding
 Fraunberg – dzielnica Nabburga
 Fraunberg – dzielnica gminy Taufkirchen (Vils) w powiecie Erding
 Fraunberg – ród

Zobacz też 
 Frauenberg